Jeep Cherokee в разное время производился как:
 Jeep Cherokee (SJ) — полноразмерный внедорожник, выпускался с 1974 по 1983 года.
 Jeep Cherokee (XJ) — компактный внедорожник, выпускался с 1984 по 2001 года.
 Jeep Liberty — компактный внедорожник, известный также как Jeep Cherokee (KJ) и (KK). Выпускался с 2002 по 2013 года.
 Jeep Cherokee (KL) — среднеразмерный кроссовер, выпускается с 2013 года.
 Jeep Grand Cherokee — среднеразмерный внедорожник, никак не связанный с моделями Cherokee. Выпускается с 1993 года.